Il "Dante Berretti" 1995-1996 è stato la 30ª edizione del campionato nazionale Dante Berretti ed il primo con la vittoria valida tre punti. I detentori del trofeo erano  (per le squadre di Serie A e B) e  (per le squadre di Serie C). La nazionale indonesiana, proveniente dal Campionato Primavera, ha disputato il suo unico campionato in questo torneo.

Le vincitrici del trofeo sono  (per le squadre di Serie A e B) e  (per le squadre di Serie C).

Prima fase 
      Ammesso al Girone Finale Serie A-B.
      Ammesso alla Fase Finale Serie C1-C2 (le vincitrici dei 7 gironi più le 3 migliori seconde).

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Girone E

Girone F

Girone G

Girone finale Serie A-B

Fase finale Serie C1-C2

Gironi di qualificazione

Girone A

Girone B

Fase ad eliminazione diretta 
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| SEMIFINALI || style="background-color:#D0D0D0" align=center|13.05.1996|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|20.05.1996

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| FINALE || style="background-color:#D0D0D0" align=center|11.06.1996|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|17.06.1996

|-

Note

Bibliografia

1995